Norfolk je lahko:
 Norfolk, Anglija
 Norfolk, Connecticut
 Norfolk, Massachusetts
 Norfolk, Nebraska
 Norfolk, New York
 Norfolk, Virginija
 Okrožje Norfolk, Massachusetts
 Okrožje Norfolk, Ontario
 Otok Norfolk
 HMS Norfolk